El río Seral ( es un río de la república de Adiguesia, en Rusia, afluente por la izquierda del río Seral, tributario de la cuenca hidrográfica del Kubán.

Nace en las inmediaciones al oeste de Majoshepoliana (). Tiene unos 44 km de longitud y desemboca en el Farsantes de llegar a Kartsev (). La única localidad en su curso es Kuzhorskaya, donde recibe al Kuzhora por la izquierda. Otto afluente por la izquierda es el río Sujaya, de unos 13 km de longitud.

Enlaces externos y referencias 

Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth y el mapa de Rusia de Yandex.ru, accesible desde los enlaces de .

Ríos de la república de Adiguesia
Ríos de la cuenca del Kubán